Brauweiler (Rijnland-Palts), een gemeente in Duitsland in het district Bad Kreuznach in Rijnland-Palts
 Brauweiler (Pulheim), een plaats in de gemeente Pulheim in de Rhein-Erft-Kreis in Noordrijn-Westfalen
 de abdij van Brauweiler in Brauweiler/Pulheim